Есенов — казахская фамилия. Известные носители:

 Есенов, Галимжан Шахмарданович (род. 1982) — казахстанский бизнесмен.
 Есенов, Лукпан Досжанович (1938—2007) — казахстанский деятель культуры, режиссёр, продюсер.
 Есенов, Усеин Байсынович — аким города Аркалык  (03.1992-01.1994)
 Есенов, Шахмардан Есенович (1927—1994) — научный и политический деятель Казахстана, геолог, президент Академии наук Казахской ССР.

См. также 
 Эсенов